Morong kan också avse:

Geografi

Filippinerna
 Morong (Bataan)
 Morong (Rizal)
 Morong River